Tamar může být:

 Támar – biblická postava
 Tamara – hebrejská podoba jména Tamara
 Oblastní rada Tamar – oblastní rada v Izraeli
 Tamar (Slovinsko) – údolí ve Slovinsku
 Tamar (řeka) – řeka v Anglii
 Tamar (Austrálie) – řeka v Tasmánii

Externí odkazy